Payzac kan syfta på:
 Payzac, Ardèche
 Payzac, Dordogne